Nitropropan se može odnositi na:

 1-Nitropropan
 2-Nitropropan